Устюги — название населённых пунктов:

Россия 
 Устюги — деревня в Верхошижемском районе Кировской области.
 Устюги — деревня в Рамешковском районе Тверской области.